Liternum (Λίτερνον) moderna Tor di Patria, fou una ciutat de Campània entre Cumae i la desembocadura del Volturnus, i a la boca del riu Liternum (Clanius o Lagno) on el riu formava la zona de llacunes coneguda com a Literna Palus (avui Lago di Patria).

No se sap ben bé si fou una ciutat abans que una colònia romana, però probablement ho era encara que de poca importància. La colònia es va fundar el 194 aC al mateix temps que la de Volturnus i fou "coloniae maritimae civium"; la formaven 300 colons. La ciutat, envoltada de maresmes, mai va tenir importància fora del fet que fou escollida per Escipió l'Africà com a lloc de retirament. Més tard August hi va enviar nous colons i la construcció de la via Domítia li va donar una nova empenta però tampoc va arribar mai a ser important.

Fou destruïda probablement pels vàndals al .

Ciutats romanes de Campània